Generali Ladies Linz 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2006 является 20-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 23 по 29 октября 2006 года. Турнир продолжал серию соревнований в Европе в рамках серии турниров осенней серии, проводящейся в конце года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Generali Ladies Linz
 WTA Тур 2006
 Серия турниров 2й категории WTA
 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Октябрь 2006 года
2006